Дарюс Ляленас (, родился 15 октября 1982 в Электренае) — литовский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего. Был членом сборной Литвы, участник чемпионатов Европы и мира.

Хоккеисты Литвы
Игроки сборной Литвы по хоккею с шайбой
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Энергия» Электренай
Игроки ХК «Нефтяник-Смена»
Игроки ХК «Витебск»
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Брест»
Игроки ХК «Питерборо Фантомс»
Игроки ХК «Конгсвингер Найтс»